Иоанн Мильнер sj (; Йоркшир, Великобритания — 30 мая 1951 года, Дублин, Ирландия) — деятель Русского зарубежья, священник-иезуит, педагог, миссионер, участник Русского апостолата.

Биография 
Родился в ирландской католической семье.
 
В 1927 году вступил в Орден иезуитов.
 
С 1934 года учился в Руссикуме, принял рукоположение византийском обряде.
 
В 1939 году отправлен на миссию в Эстонию, однако вскоре был вынужден переехать в Палестину.
 
С 1941 года — в Китае, занимался организацией и строительством русского колледжа в Шанхае<ref>Колупаев В. Архимандрит Николай Алексеев — жизнь как опыт миссии: Россия, Корея, Китай, Аргентина // Актуальные проблемы изучения истории и культуры православия. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2010. с. 90—94</ref>.
 
Своими руками соорудил престол, изготовил аналои и прочее для домового храма, в своей келье устроил столярную мастерскую. В 1942 г. колледж принял первых воспитанников, о. Иоанн был префектом и инспектором, духовником и фельдшером
 
В 1943 году был арестован оккупационными японскими властями и заключен в концентрационный лагерь, где содержался более двух лет.
 
В 1948 году переехал в Гонконг, далее уехал в Дублин, где служил духовником в женской монашеской общине святого Колумбана в , сюда переехали монахини из Шанхая, которые руководили школой для русских девочек. Община продолжала служить по византийскому обряду и пользоваться русским языком.
 
Занимался переводами на английский язык работ отца Кирилла Королевского. Помогал русским Ди-Пи, также занимался литографическим изданием русских церковных песнопений, собственноручно переписал около 600 страниц нот. Получил приглашение в Нью-Йорк, в Русский центр при Фортдемском Католическом университете.

См. также 
 Русская католическая миссия в Шанхае
 Вилькок, Феодор
 Николай (Алексеев)

Примечания

Источники 
 Мильнер: Некролог // Осведомитель: Бюллетень: Орган связи католических священников работающих среди русских. Рим, № 4, 1 ноября 1951. С. 5 - 6.
 Отец Иоанн Мильнер: Некролог // Русский католический вестник, № 4, 1951. с. 28.
 Колупаев  В. Русское церковное присутствие в Китае. Монография. 2013. с. 122. ISBN 978-3-8484-7969-6

Ссылки 
 Колупаев В. Католическая миссия в Китае: Епархия католиков византийского обряда в 1928—1949 гг. // РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
 Колупаев В. Биография на сайте Русского Зарубежья

Иезуиты в Русском зарубежье
Священники Российской грекокатолической церкви
Педагоги Русского зарубежья